Herrarnas sprint vid världsmästerskapen i skidskytte 2021 arrangerades den 12 februari 2021 i Pokljuka i Slovenien. Det var mästerskapets andra tävling, den första för herrar. 104 utövare från 35 länder deltog i tävlingen.

Världsmästare blev Martin Ponsiluoma från Sverige som därmed tog sin andra medalj under mästerskapet och sin första individuella VM-medalj i karriären. Han blev därmed den andra svenska herren någonsin att vinna ett individuellt guld vid ett världsmästerskap, den första sedan Adolf Wiklund som vann distansloppet i det allra första världsmästerskapet 1958. Silvermedaljör blev Simon Desthieux från Frankrike som tog sin tredje VM-medalj i karriären och sin första i ett individuellt lopp. Bronsmedaljör blev Émilien Jacquelin från Frankrike som tog sin femte VM-medalj.

Regerande mästare från 2020 var Aleksandr Loginov från Ryssland, medan Quentin Fillon Maillet och Martin Fourcade från Frankrike var regerande silver- respektive bronsmedaljör. Loginov slutade på 26:e plats och Fillon Maillet på sjätte plats; Fourcade hade avslutat karriären och deltog därmed inte i tävlingen för att försvara sin medalj.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 14:30 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i skidskytte 2021